Semaine en anglais

Toponymie

Culture 
 
 
 

Homonymie de titre